Суперкубок Узбекистану з футболу 2022  — 7-й розіграш турніру. Матч відбувся 27 лютого 2022 року між чемпіоном Узбекистану клубом Пахтакор та володарем кубка Узбекистану клубом Насаф.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway
 Матч на transfermarkt
 Матч на сайті Узбекистанської футбольної асоціації
 Матч на сайті ПФЛ

2022
Узбекистан
Лютий 2022
2022 в узбецькому спорті